Аманда Бергстедт (, полное имя Selma Amanda Bergstedt; 1841—1918) — шведская художница и педагог.

Специализировалась на портретах, пейзажах и жанровых темах, также занималась реставрацией картин.

Биография 
Родилась  5 декабря 1841 года в Экере, муниципалитет Эребру, в семье Нильса Ульрика Бергстедта (Nils Ulrik Bergstedt) и его жены Кристины Каролины Лещинской (Kristina Karolina Lecźínsky).

В 1867–1873 годах Аманда училась в Королевской академии искусств в Стокгольме. Затем продолжила своё образование в Париже в 1882—1883 ​​годах, а также в Бельгии и Нидерландах в 1887 году. 

Аманда Бергстедт работала преподавателем рисования (Bildpedagog) в Висбю в 1880 году, в Нючёпинге в 1885—1893 годах и в Арбуге в 1893 году. 

Она участвовала в выставке Королевской художественной академии в 1873 году, в Северной художественной выставке в Гётеборге в 1881 году, а также в художественных выставках Ассоциации шведских художников (Föreningen Svenska Konstnärinnor), членом которой она была.

Умерла 14 ноября 1918 года в Восточном приход Нючёпинга.

Литература 
 Svenskt konstnärslexikon del I sid 159 Allhems Förlag, Malmö. Libris 8390296.

Примечания

Ссылки 
 Selma Amanda Bergstedt

Художники XIX века
Художники XX века
Художницы Швеции